Цона — многозначный топоним:
 Цона — уезд в городском округе Шаньнань, Тибетский автономный район, КНР
 Цона — пещера в Кударском ущелье (Южная Осетия)
 Цона — одно из названий села Магкота в Дзауском районе Южной Осетии